Torchlight III — компьютерная игра в жанре Action/RPG, вышедшая 13 июня 2020 года на PC и 13 октября на приставках. Разработанная Echtra Games и изданная Perfect World Entertainment. Является продолжением игры Torchlight II 2012 года.

Сюжет 
Прошло уже около ста лет со времени событий Torchlight II, и Эмберитовая Империя переживает упадок. Новастрайе снова угрожает вторжение, и именно вам предстоит её защищать от Нетерим и их приспешников.

Геймплей 
В игре доступно четыре класса: Снайпер, Закатный маг, Механоид и Рельмастер. Каждый класс обладает уникальными умениями. В начале игры пользователям дают выбор реликвий, открывающих дополнительные, более мощные навыки. 

Особое внимание разработчики уделили созданию фортов — своеобразных хабов, где игроки могут улучшать снаряжение, выбирать питомцев и использовать декоративные элементы для благоустройства внешнего вида. Также после выполнения сюжетной кампании в форте доступны в подземелья Фазира — новая эндгейм система, построенная по принципу Roguelike. 

Так же как и в предыдущих частях, в Torchlight III героя сопровождают питомцы. Однако рыбалка, известная по предыдущим частям, в игре не предусмотрена.

Критика 
Игра получила смешанные отзывы критиков и игроков. Torchlight III хвалили за уникальные классы, музыку и стилистику. Однако слабая техническая часть, неотполированный баланс, скудность локаций и противников подверглись критике.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт 

Torchlight
Action/RPG